Premijer Liga (2005/2006) była 12. sezonem rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo Bośni i Hercegowiny. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Zrinjski Mostar. Nowym mistrzem został zespół NK Široki Brijeg.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Premijer Liga

Bibliografia 

2006 w piłce nożnej
2005 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Bośni i Hercegowinie
2005 w Bośni i Hercegowinie
2006 w Bośni i Hercegowinie